Fins voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Fins voetbalelftal onder 19 (vrouwen)